Susan George – amerykańska politolog
 Susan George – angielska aktorka
 Susan Elizabeth George – amerykańska pisarka